Val 1958 kan syfta på:

Andrakammarvalet i Sverige 1958.
Mellanårsvalet i USA 1958.